Лядов — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Лядов, Александр Николаевич (1818—1871) — русский дирижёр балетного оркестра Императорских театров.
 Лядов, Анатолий Константинович (1855—1914) — русский композитор.
 Лядов, Антон Вячеславович (род. 1991) — российский журналист.
 Лядов, Василий Иванович (1834—1892) — русский педагог и писатель.
 Лядов, Виктор Иванович (род. 1966) ― советский и российский пианист, музыкальный педагог.
 Лядов, Григорий Григорьевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Лядов, Дмитрий Александрович (1918—?) — советский актёр и театральный режиссёр.
 
 Лядов, Константин Николаевич (1820—1868) — русский дирижёр Императорской оперы в Петербурге.
 Лядов, Мартын Николаевич (1872—1947) — советский партийный деятель, революционер.
 Лядов, Николай (1900—1937 ?) — советский сценарист, теоретик кино, кинокритик.
 Лядов, Павел Фёдорович (1934—2017) — советский и российский дипломат.
 Лядов, Юрий Григорьевич (род. 1987) — белорусский биатлонист.



Примечания

См. также 
 Площадь Лядова
 Улица Лядова
 Ляды
 Лядо (значения)